Vengerov & Fedoroff (Венгеров и Фёдоров) — диджей-дуэт, основанный в 2005 году. Участники дуэта — Михаил Венгеров и Дмитрий Фёдоров. Дуэт занимается преимущественно танцевальной музыкой и ремиксами. Для создания композиций широко используют саундтреки из популярных советских и российских художественных и анимационных фильмов.

История группы

Состав 
Михаил Венгеров родился 7 июня 1972 года в Москве. С отличием окончил среднюю школу. В МГПУ имени Ленина получил профессию учителя географии и английского языка, позже окончил Московский экономико-статистический институт по специальности «Финансовый менеджмент». С 20 лет начал заниматься собственным бизнесом, но после знакомства с Дмитрием Федоровым начал карьеру диджея.

Дмитрий Фёдоров родился 20 апреля 1969 года в Москве. Его способности к музыкальному менеджменту проявились ещё в детстве. В 11 лет он провёл первую дискотеку в своей школе. После этого музыка стала для него больше чем хобби. Учился в ПТУ, где был членом диско-клуба, стал инструментальщиком. В 2004 году поступил в Тверской государственный университет на факультет «Управление регионами». В 2005 году познакомился с Михаилом Венгеровым.

«Джентльмены удачи» 
Первым хитом диджей-дуэта «Vengerov & Fedoroff» стал ремикс на композицию из кинофильма «Джентльмены удачи». Танцевальная версия известного мотива Григория Гладкова настолько полюбилась слушателям, что моментально разлетелась по всем теле-радиоэфирам и мобильным телефонам (как рингтон).

В 2005 году серия продолжилась ремиксами из фильмов:
 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (вышло две версии),
 «Здравствуйте, я ваша тётя!» (вместе с DJ Венегрет),
 «Иван Васильевич меняет профессию» (вышло две версии — обычная и «Best Remix»),
 «Моя морячка».

Все композиции занимали лидирующие места во всех хит-парадах и видео-чартах России и ближнего зарубежья. «Vengerov & Fedoroff» расширяют свою сферу деятельности: создаётся одноимённый продюсерский центр.

В том же году «Vengerov & Fedoroff» стали обладателями премии RMA MTV в номинации «Best Dance Project» («Лучший танцевальный проект»).

В декабре 2005 года вышел дебютный альбом Венгерова и Фёдорова под названием «Джентльмены удачи». В него, кроме кино-ремиксов, вошли композиция «Коктебель» (дуэт с Гошей Куценко) и сольная композиция «Модели и мы».

Новые ремиксы и выступления 
В 2006 году диджей-дуэт сыграл свои лучшие композиции на Российском экономическом форуме в Лондоне. Тогда же, в апреле, в рамках тура по США, они выступили в лучших ночных клубах Нью-Йорка, Майами, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других мегаполисах. В канун Нового, 2007 года, была создана оригинальная ремикс-композиция «Простоквашино», мгновенно обосновавшаяся на первых строчках хит-парадов и видео-чартов.

Продюсерский центр «Vengerov & Fedoroff» расширяет свою деятельность: под его эгидой появляется проект «Sp@m». Их совместная композиция «Маленькая девочка» стала саундтреком молодёжного фильма «В ожидании чуда», а в 2007 году выходит второй альбом диджей-дуэта «Vengerov & Fedoroff» — «Sex Be$$ Porno».

Композиции с исполнителями 
Ряд композиций дуэта «Vengerov & Fedoroff» записан в сотрудничестве с исполнителями:
 в 2005 году — Иванушки International («Тополиный пух»), Блестящие («Пальмы парами» + «Апельсиновая песня»), Звери («За любовь из горлышка»), Дельфин («В последний раз»).
 в 2006 году — Анжелика Агурбаш («Моя мания»).
 в 2007 году — «Брайт» («Напиши мне письмо»), Михаил Круг («Владимирский централ»), Lika Star («Крутим-мутим»), «Игра Слов» («Катерки»), Владимир Брилёв («Гонка-жизнь»).
 в 2008 году — Людмила Зыкина («Течёт река Волга»), Алёна Свиридова («Пока»).
 в 2009 году — Жанна Фриске («Портофино»), Митя Фомин («Две земли»), Алёна Свиридова («Розовый фламинго»), Григорий Лепс и Стас Пьеха («Она не твоя»), Евгения Отрадная («Трамвай» и «Не снись мне, любимый»), Алексей Глызин («Письма издалека»), Goran Bregovich («Mahalageasca», вышла под названием «Мамба»), Алла Пугачёва («100 друзей»), Modern Talking («You’re My Heart, You’re My Soul»).
 в 2010 году — Макс Покровский («Хару Мамбуру» — саундтрек к фильму «Тупой жирный заяц»), Goran Bregovich («Ne Siam Kurve Tuke Sijam Prostitutke»), Иванушки International («Кукла»), Алла Пугачёва («Мне нравится» и «Балет»), «IKA» («Держи меня за руку» и «Тонкие ткани»), «Дискотека Авария» («Модный танец Арам-Зам-Зам»).

«В гостях у сказки» 
В 2010 году выходит третий альбом диджей-дуэта — «В гостях у сказки». В него вошли композиции с разными исполнителями, композиция «Мать» (сольный дуэт с Анфисой Чеховой) и последний на данный момент кино-ремикс — «В гостях у сказки», вышедший в канун Нового, 2008 года (в качестве мотива взята композиция из фильма «Там, на неведомых дорожках...»).

После этого участники коллектива (Михаил Венгеров и Дмитрий Фёдоров) сконцентрировались на сольном творчестве и бизнесе.

Альбомы

Ссылки 
 
 
 История группы
 Vengerov & Fedoroff — Джентльмены удачи на сайте «Музыка KM.RU»

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Диджеи по алфавиту
Диджеи России